Nice é o sétimo álbum de estúdio da Rollins Band. O álbum foi lançado em 2001, e foi o primeiro álbum da banda a ser lançado pela Sanctuary Records. A formação da banda era Henry Rollins em frente à Mother Superior, uma banda de blues rock. Entretanto, eles mantiveram o nome da banda.

A faixa "What's the Matter Man" aparece no jogo de Video game Tony Hawk's Pro Skater 3.

Faixas

Pessoal
 Henry Rollins – Vocal
 Jim Wilson – Guitarra
 Marcus Blake – Baixo
 Jason Mackenroth – Bateria, saxofone
 Clif Norrell – Trompete

 Gravado no Cherokee Studios, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos
 Produzido por Henry Rollins
 Clif Norrell - Engenheiro

Parada
Álbum - Billboard (América do Norte)

Ligações externas
Discografia do "Mother Superior"

Álbuns de 2001
Álbuns de Rollins Band